Objekt nebo předmět označuje to, co je cílem pozornosti, například

 Předmět (filosofie) – filosofický pojem, část subjekt-objektové figury
 Předmět (mluvnice) –  druh větného členu (jak v tradiční, tak ve valenční syntaxi)
 Objekt (informatika) – instance datové entity v počítači
 Objekt (objektově orientované programování) – stavební prvek objektově orientovaného programování
 Objekt (trestní právo) – právem chráněný zájem 
 Stavba – stavební objekt
 Těleso – hmotný objekt ve fyzice

Externí odkazy